Rio Grande da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Grande da Serra (ort), São Paulo, 
 Rio Grande da Serra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar